Thomas Dugdale ist der Name folgender Personen:

* Thomas Dugdale (Maler) (1880–1962), britischer Maler 
 Thomas Dugdale, 1. Baron Crathorne (1897–1977), britischer Politiker